Гури — многозначный термин.

 Гури — крупная ГЭС в Венесуэле в штате Боливар на реке Карони в 100 км до впадения в Ориноко.
 Гури - район в штате Джигава.

Персоналии 
 Мухаммад Гури (?—1206) — Гуридский султан (с 1165), завоеватель Северной Индии.
 Гури, Исраэль (1893—1965) — израильский политический деятель, депутат кнессета от рабочей партии Мапай (1949—1965). 
 Гури, Хаим (1923—2018) — израильский прозаик и поэт, переводчик, журналист, кинорежиссёр. 
 Гури, Элис (род. 1983) — болгарский борец греко-римского стиля албанского происхождения.

См. также 
 Гуридский султанат и династия Гуридов.